Angergraben ist ein Gewässername:

 Angergraben (Friedberger Ach), linker Zufluss der Friedberger Ach (nach Unterdükerung) gegenüber der Kittelmühle von Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Angergraben (Günzenhausener Graben), linker Zufluss des Günzenhausener Grabens (zur Moosach, zur Isar) bei Fürholzen (Neufahrn bei Freising), Gemeinde Neufahrn bei Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Angergraben (Rieder Bach), rechter Oberlauf des Rieder Bachs (zur Mindel) bis Ried, Markt Jettingen-Scheppach, Landkreis Günzburg, Bayern